Бе́лый дом — каменное здание, расположенное в Иркутске на бульваре Гагарина. Памятник архитектуры федерального значения.

Первоначально был построен как особняк купцов Сибиряковых, в середине XIX века служил резиденцией генерал-губернаторов Восточной Сибири, в частности, Н. Н. Муравьёва-Амурского, о чём к 200-летию со дня его рождения — в 2009-м — была установлена мемориальная доска. Сейчас в здании расположился Иркутский университет.

Здание строилось по заказу Михаила Васильевича Сибирякова в стиле ампир. Архитектор доподлинно неизвестен, но предположительно Джакомо Кваренги. После смерти его сына Ксенофонта Михайловича в 1825 году в здании какое-то время жила его семья, но в 1830-е годы дом был продан городу. С 1837 до 1917 года здание имело статус резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири, коих было за это время 13. Во время революции здесь располагался ЦИК Советов Сибири, но уже в 1918 году в доме разместился Иркутский государственный университет.

Примечания

Литература 
 Дулов А. В., Колмаков Ю. П. Белый дом // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 208—214. — 448 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Козлов И. И. Путеводитель по Иркутску. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982. — С. 72—78. — 192 с. — 50 000 экз.
 Ладейщиков А. Ю., Ладейщикова Е. Р. Каменное жилое зодчество XIX — начала XX вв. // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 333—336. — 448 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2

Ссылки 
 Белый дом в Иркипедии
 История Белого Дома на сайте Иркутского государственного университета

Достопримечательности Иркутска
Исторический центр Иркутска
Памятники архитектуры Иркутска
Особняки России
Архитектура классицизма
Здания и сооружения, построенные в 1804 году в России
Иркутский государственный университет